The Illusion puede referirse a:

Música
 The Illusion (banda) banda de rock estadounidense.
 The Illusion, álbum del grupo anterior editado en 1969.
 Illusion (banda de Reino Unido) banda de rock del Reino Unido.
 Illusion (álbum), álbum del grupo anterior editado en 1978.